Ormenophlebia är ett släkte av trollsländor. Ormenophlebia ingår i familjen jungfrusländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jungfrusländor
Ormenophlebia